

Фамилия 
Михайловская — женская форма фамилии 
 
 Михайловская, Елена Константиновна (1949—1995) — советская шашистка, 4-кратная чемпионка мира по международным шашкам.
 Михайловская, Инга Борисовна (1931—2014) — советский и российский правовед, заведующая сектором проблем правосудия Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор.
 Михайловская, Людмила Николаевна (род. 1937) — советская волейболистка.
 Михайловская, Наталья Александровна (род. 1975) — российская легкоатлетка.
 Михайловская, Татьяна Георгиевна (род. 1943) — советская русская поэтесса, прозаик, литературный критик.

Населённые пункты 
 Михайловская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Михайловская — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.
 Михайловская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Михайловская — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Михайловская  — деревня в Ровдинском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области.
 Михайловская  — деревня в Усть-Паденьгском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области.
 Михайловская — станица в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Михайловская — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Михайловская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Михайловская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Михайловская — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Михайловская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Михайловская — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Михайловская — станица в Курганинском районе Краснодарского края.
 Михайловская — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Михайловская — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Михайловская — до 1922 года название села Серноводское в Серноводском районе Чечни.

Остановочные пункты железной дороги 
 Михайловская — железнодорожная платформа Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги.
 Михайловская — железнодорожная станция Минералводского отделения Северо-Кавказской железной дороги.

См. также 
 Михайловская военная артиллерийская академия
 Михайловская волость

 Михайловская улица
 Михайловская набережная
 Новомихайловская
 Михайловский
 Михайловское